Franzosenschanze steht für Befestigungsanlagen
Franzosenschanze (Hohenlimburg) bei Hagen, Westfalen
Franzosenschanze (Münden) in Hann. Münden, Niedersachsen
Franzosenschanze (St. Gilgen) am Wolfgangsee. Land Salzburg, Österreich 
 Franzosenschanze (Warnemünde) in einem Stadtteil von Rostock